Satzenberg ist der Name folgender Orte:

 Satzenberg (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Satzenberg (Gemeinde Weichselbaum), Ortsteil von Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Burgenland